Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die China Open 2016 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Außerdem wurde in der Doppelkonkurrenz ein Platz im Hauptfeld vergeben. Insgesamt nahmen 16 Spieler im Einzel sowie vier Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die am 30. September und 1. Oktober 2016 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 China Open (englisch)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation (PDF; 30 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Peking